Luzilandia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luzilândia (ort), Piauí, 
 Luzilândia (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar